Saint-Quentin és un antic municipi francès que  està integrat al municipi de Marcillac-Saint-Quentin, a la Dordonya, regió de la Nova Aquitània.

Geografia de la Dordonya